Bistum Concepción bezeichnet:

Bistum Concepción (Argentinien)
Bistum Concepción (Paraguay)
Erzbistum Concepción in Chile